Bereschit (hebr. "Im Anfang") ist Bezeichnung für:

 das 1. Buch Mose
 für eine Sidra im Monat Tischri: Bereschit (Sidra) 
 Beresheet, israelische Raumsonde